Leví (, «devoto, unido») fue el tercer hijo de Jacob y Lea. 

En cuanto a su vida, apenas se sabe que nació en la Mesopotamia, que participó en la conspiración de sus hermanos contra José y que estuvo presente en la reconciliación. 

En la narrativa bíblica, Simeón y Leví destruyeron la ciudad de Siquem y mataron a la población masculina del lugar, como venganza por la violación de Dinah, hermana de aquellos, a manos del príncipe Siquem.

Jacob, en su lecho de muerte le recordó este acto. Su fuerte desaprobación fue posiblemente la razón por la que pasó por alto a estos dos hermanos y entregó al cuarto hijo, Judá, la primogenitura de la que fue excluida Rubén por su conducta. 

Leví tuvo tres hijos: Gersón, Kohath y Merari; y una hija: Iojebed. Murió a la edad de 137 años.

Tuvo una gran descendencia formando a los levitas y presidiendo la Tribu de Leví.

Sacerdocio levita
En tiempos de la Antigüedad, un levita fue un israelita miembro de la tribu de Leví, dedicado al servicio del Tabernáculo o del Templo de Jerusalén.

Árbol genealógico

Referencias

Véase también 
 Tribu de Leví
 Tribus de Israel
 Aarón

 Diccionario bíblico adventista del Séptimo Día. Primera edición en español, de Siegfried H. Horn, Ph.D. de la Asociación Casa Editora Sudamericana.

Enlaces externos
 Jewish Encyclopedia: Levi
 Jewish Encyclopedia: High Priest
 Orthodox Union: Levi

Hebreos bíblicos
Hijos de Jacob
Personajes del Tanaj
Personajes del Antiguo Testamento
Historia de los judíos
Judaísmo
Génesis

he:שבט לוי